О́вик Арамаи́сович Абовя́н (, ) — армянский политический и государственный деятель.

Биография 
 1991 — окончил Кироваканский филиал Ереванского политехнического института по специальности инженер-механик автодорожностроительных машин и механизмов. Награждён медалью и почётной грамотой им. Фридриха Ньюнсена (1998).
 С 1985 — был строительным рабочим в Ноемберянском автохозяйстве.
 1991—1993 — председатель кооператива «Марина» в Ноемберяне.
 1993—1994 — инспектор Ноемберянской государственной налоговой инспекции Армении.
 1994—1995 — таможенный инспектор Баграташенского ТП, в 1995—1998 — заместитель начальник, в 1996—1998 — начальник Баграташенского ТП, в 1998—2000 — начальник Бавринского ТП Ширакского территориального ТП министерства государственных доходов Армении, в 2000—2001 — начальник Баграташенского ТП, затем начальник ТП Гогаван-Привольное.
 25 мая 2002 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член «РПА».
 2003—2007 — вновь депутат парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член «РПА».
 2007 — Начальник Баграташенского ТП
 2014—2016 губернатор Тавушской области.

В 2023 г. обвинен прокуратурой в сокрытии незаконно нажитого имущества.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Депутаты Национального собрания Армении II созыва
Депутаты Национального собрания Армении III созыва